XII турнир на Кубок мира по волейболу среди женских команд проходил в Токио, Мацумото, Сендае, Окаяме, Нагое и Комаки с 22 августа по 6 сентября 2015 года.

Соревнование являлось первым этапом отбора на Игры XXXI Олимпиады. Золотые и серебряные призёры Кубка мира — сборные Китая и Сербии — стали обладателями путёвок в Рио-де-Жанейро-2016.

Участники 
В соревнованиях принимали участие сборная Японии как организатор, сборная США как действующий чемпион мира и по две команды от каждой из пяти континентальных зон.

Участники от Европы определены по рейтингу Европейской конфедерации волейбола, а участники от Азии — по рейтингу Международной федерации волейбола на начало 2015 года (без учёта сборной Японии). От Южноамериканской конфедерации на Кубок мира квалифицировались две сильнейшие команды по итогам отборочного турнира в Комодоро-Ривадавии, от NORCECA — две сильнейшие команды Чемпионского Кубка NORCECA в Гаване. Африку на Кубке мира представляли финалисты континентального первенства.

Арены

Ход турнира 
Борьба за две олимпийские путёвки велась между пятью сборными — Россией, США, Китаем, Сербией и Японией. На старте турнира в Мацумото сербки уступили китаянкам — 1:3, но обыграли США — 3:2, а китаянки в свою очередь уступили действующим чемпионкам мира в трёх партиях. В это же время в Токио сборная России одержала 5 побед, в том числе и в тяжёлом матче с японками.

В рамках второго раунда в Сендае важнейшие шаги к завоеванию олимпийской лицензии сделала сборная Сербии. В седьмом матче турнира подопечные Зорана Терзича нанесли первое поражение россиянкам, отыгравшись со счёта 0:2 по партиям, а на следующий день также в пяти партиях обыграли хозяек турнира. Таким образом, перед заключительным раундом Кубка сборные США, России, Китая и Сербии имели в пассиве по одному поражению, а сборная Японии с двумя проигрышами практически выбыла из борьбы за олимпийскую лицензию.

В конце турнира результат отдельно взятого матча между командами лидирующей группы серьёзным образом влиял на расстановку в верхней части турнирной таблицы. В Нагое сборная России одержала впечатляющую победу над США — 3:0, но проиграла Китаю — 1:3, после чего и у американок, и у россиянок перед заключительным игровым днём остались только теоретические шансы на завоевание олимпийских путёвок, которые не реализовались. На первое место вышла сборная Китая, а обладателями второй путёвки на Игры в Рио-де-Жанейро стали сербки, одержавшие три победы над «проходными» соперниками в параллельной группе в Комаки.

В таблице показаны места, занимаемые командами после каждого игрового дня Кубка мира.

Результаты

Первый раунд

Токио

Мацумото

Второй раунд

Сендай

Окаяма

Третий раунд

Нагоя

Комаки

Статистика 
 Самым продолжительным матчем Кубка мира стала игра между сборными Японии и Доминиканской Республики, длившаяся 2 ч 45 мин, самым коротким — матч команд России и Алжира, продолжавшийся 50 мин.
 В споре самых результативным игроков Кубка мира победила капитан сборной Республики Корея Ким Ён Кун, набравшая в 11 матчах 197 очков. Она же в последний игровой день установила рекорд турнира по результативности в одном матче, заработав во встрече с Кубой 37 очков. 
 26 августа сборная Алжира в матче против Сербии повторила антирекорд Кубков мира по самому крупному поражению в партии, проиграв в третьем сете со счётом 3:25 (на турнире 1999 года с таким же результатом завершилась одна из партий во встрече Тунис — Италия). На следующий игровой день алжирские волейболистки обновили данный антирекорд, сумев набрать лишь 2 очка во втором сете матча со сборной США.

Турнирная таблица

Призёры

Символическая сборная и MVP 

MVP турнира признана нападающая сборной Китая Чжу Тин.

См. также 
 Кубок мира по волейболу среди мужчин 2015
 Волейбол на летних Олимпийских играх 2016 (квалификация, женщины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2015 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Сентябрь 2015 года
Спорт в Японии в 2015 году
Август 2015 года